11-й межзональный турнир по шахматам — проводился в Рио-де-Жанейро в сентябре-октябре 1979 года. 

Первый тур начался 23 сентября, последний — 20 октября. Главный арбитр — Гарри Голомбек. 

Было сыграно 153 партии, 55,5% из них стали результативными.

Призёры получили право играть в матчах претендентов.

Турнирная таблица 

После первого тура по болезни из турнира выбыл Мекинг, Энрике.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1979 год в шахматах